Saint-Gildas (avec un trait d'union) peut désigner différents lieux et édifices :

Communes françaises 
 Saint-Gildas, dans les Côtes-d'Armor ;
 Saint-Gildas-des-Bois, dans la Loire-Atlantique ;
 Saint-Gildas-de-Rhuys, dans le Morbihan ;

Autres lieux 
 L'île Saint-Gildas, dans la commune de Penvenan, dans les Côtes-d'Armor ;
 La pointe Saint-Gildas, dans la commune de Préfailles, dans la Loire-Atlantique.

Édifices 
 Abbaye saint-Gildas à Saint-Gildas de Rhuys
 Abbaye saint-Gildas à saint-Gildas-des-bois

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Gildas